Llista d'asteroides del 139001 al 140000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|139001-139100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|139101-139200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|139201-139300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|139301-139400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|139401-139500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|139501-139600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|139601-139700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|139701-139800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|139801-139900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|139901-140000 [ modifica]

|-
|}